Ро́діна () — Батьківщина.

Топоніми 

 Родіна — село у повіті Марамуреш в Румунії. Входить до складу комуни Арініш.
 Родіна Героя — хутір у Ольховатському районі Воронезької області Російської Федерації.

Споруди 
 «Родіна» — футбольний стадіон у місті Хімки Московської області Росії. Є домашнім стадіоном для ФК «Хімки» а також «Спартак-2» (Москва) та «Динамо» (Москва).
Шахти
 «Родіна» — вугільна шахта у місті Золоте Луганської області України.
 «Родіна» — залізорудна шахта у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області України. Входить до складу ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (КЗРК).

Політичні партії 
 Родіна — російська національно-консервативна політична партія.
 Родіна — колишня назва української політичної партії «Партія Сергія Суханова».

Інше 
 Родіна (прізвище)
 Родіна-Мать

Див. також 
 Родина
 Батьківщина (значення)